Николай Горбань:
 Горбань, Николай Алексеевич (1918—1992) — гвардии старшина, полный кавалер Ордена Славы.
 Горбань, Николай Васильевич (1899—1973) — советский историк, архивист, писатель, отец А. Н. Горбаня.